Бена:

 Бена — народ группы банту в Танзании (бассейн реки Руфуджи и Большого Руаха).
 Бена — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез.
 Бена — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.
 Бена — адамава-убангийский язык, распространённый на востоке Нигерии, язык народа юнгур.